Буро-красный афодий () — вид пластинчатоусых жуков из подсемейства афодиин.

Имаго длиной 5—7 мм. Тело рыжее, блестящее. Усики жёлтые. Бороздки надкрылий сильно углублены и почти всегда оканчиваются свободно, не соединяясь друг с другом. Промежутки надкрылий в задней части выпуклые.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания 

Афодии
Насекомые Европы
Животные, описанные в 1782 году